Absoluce může být:

 rozhřešení – odpuštění hříchů
 upuštění od potrestání – právo upustit od nějakého trestu

Externí odkazy